Il newton per metro o newton metro ( o N·m, ma non Nm) è l'unità di misura del momento meccanico. Nel Sistema internazionale di unità di misura l'unità di misura del momento meccanico (che è anche il Joule dell'energia) è kg·m²·s−2. Corrisponde al momento esercitato da una forza di un newton applicata all'estremità di un'asta lunga un metro e a essa perpendicolare, incernierata nell'altra estremità.

Il newton metro è un'unità di misura riferita a grandezze vettoriali, ed equivale al kg·m²·s−2. L'unità di misura di una grandezza scalare come il lavoro e l'energia è invece il joule.

Il newton per metro viene utilizzato in tutto il mondo esclusi Stati Uniti e Inghilterra, dove si preferisce il piede per libbra (ft·lbs):

 = , quindi  = .

Note

Voci correlate 
 Coppia motrice
 Momento di un vettore
 Momento flettente
 Momento meccanico
 Momento torcente
 Newton (unità di misura) 
 Piede per libbra

Unità di misura SI derivate